Il singolare dell'ATP Volvo International 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John McEnroe era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Boris Becker.

Ivan Lendl ha battuto in finale 6–4, 7–6  Becker.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

ATP Volvo International 1986